Железница — остановочный пункт на 393 километре Бологое-Полоцкой линии Октябрьской железной дороги в Невельском районе Псковской области.

История 
Полустанок Железница на Бологое-Полоцкой железнодорожной линии возник сразу после строительства линии в 1906 году. Немецкая карта конца 1942 года показывает, что полустанок Hp Shelesniza в том году был. Но на схеме 1943 года на двухпутном участке Ново-Хованск - Молокоедово обозначен только блок-пост 393 км. Видимо, это и был до войны только блок-пост. Во время войны статус его изменился до разъезда из-за разрушений двухпутной дороги. После войны в связи с восстановлением только одного пути появилась станция Железница. Названа станция в честь одноименной деревни.

В октябре 1941 года группа Логинова из отряда имени Чкалова осуществили налет на станцию Железница - взорван мост и станционное здание.

«18 сентября [1942 года]бригада сделала нападение на станцию Железница на ж.д. Невель — Полоцк. В результате налета гарнизон выбит из казармы, казарма сожжена, взорван мост на шоссе. убито около 15 немцев.»
 (Из донесения командира 2КПБ П.В.Рындина. 1 марта 1943 г.)

На данный момент станция представляет собой остановочный пункт на однопутной ветке. Станционное здание не сохранилось. Имеется низкая платформа.

Движение 
На данный момент грузовое движение через остановочный пункт практически отсутствует. Ранее через о.п. проходили две пары пригородных поездов (рельсовых автобусов) Великие Луки — Алёща и обратно и Новосокольники — Алёща и обратно.
В настоящее время пригородное сообщение закрыто в связи с сокращением субсидий администрации Псковской области на убыточные пригородные пассажирские перевозки.

Примечания

Ссылки 
 Псковские железные дороги. Станция, блок-пост 393 км, разъезд Железница

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Великолукского района